Steinsdorf ist der Name folgender Orte

in Deutschland:
 Steinsdorf (Altmannstein), Ortsteil der Gemeinde Altmannstein, Landkreis Eichstätt, Bayern
 Steinsdorf (Jessen), Ortsteil der Stadt Jessen, Landkreis Wittenberg, Sachsen-Anhalt
 Steinsdorf (Leutenberg), Ortsteil der Stadt Leutenberg, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen
 Steinsdorf (Neuzelle), Ortsteil der Gemeinde Neuzelle, Landkreis Oder-Spree, Brandenburg
 Steinsdorf (Plauen), Ortsteil der Stadt Plauen, Vogtlandkreis, Sachsen
 Steinsdorf (Schönbrunn im Steigerwald), Ortsteil der Gemeinde Schönbrunn im Steigerwald, Landkreis Bamberg, Bayern
 Steinsdorf (Schmölln), mit dem Schmöllner Ortsteil Schloßig verschmolzener Ort, Landkreis Altenburger Land, Thüringen
 Steinsdorf (Weida), Ortsteil der Stadt Weida, Landkreis Greiz, Thüringen

 Kámen u Habrů, Gemeinde im Okres Havlíčkův Brod, Tschechien
 Ścinawa Nyska, Ort der Gmina Korfantów, Polen

Steinsdorf ist der Familienname folgender Personen:
 Kaspar von Steinsdorf (1797–1879), Jurist und Münchener Bürgermeister

 Oskar von Steinsdorf (1857–?), bayerischer Generalmajor

Siehe auch:
 Steindorf
 Steinsdorff